Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860) – storico tedesco
Joseph Dahlmann (1861-1930) – missionario e gesuita tedesco